Francesco Durante – compositore italiano
 Francesco Durante (politico) – chirurgo e Senatore del Regno d'Italia
 Francesco Durante (scrittore) – autore e critico letterario